Футбольный клуб «Лада»:
 «Лада» — название российского футбольного клуба «Лада-Тольятти» из города Тольятти в 1989—1996 и  2000—2009 годах (также назыв. «Лада», «Лада-Тольятти-ВАЗ» и «СДЮСШОР-Лада»).
 «Лада» — российский женский футбольный клуб из города Тольятти.
 «Лада» — российский футбольный клуб из города Димитровград, основан в 2017 году под названием «Торпедо-Димитровград».
 «Лада» — российский футбольный клуб, представлявший город Димитровград, основан в 1991 году (также назыв. «Лада-Град», «Лада-Симбирск», «Лада-Энергия» и «Лада-СОК»). Ныне называется «Академия» и представляет .
 «Лада» — украинский футбольный клуб из города Черновцы, выступавший в 1991—1995 годах.